Российский социал-демократический союз молодёжи (РСДСМ) — российская политическая молодёжная общественная организация. Первоначально являлось молодёжным крылом партии РОСДП и далее СДПР. Зарегистрирована в 2001 году. 21 декабря 2009 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации юридического лица. Однако согласно официальному сайту, организация продолжила свою деятельность без юридического лица. После периода длительного отсутствия активности движение возобновило свою деятельность в сентябре 2022 года.

История создания и развития

Деятельность в период сотрудничества с СДПР

Создание РСДСМ 
Общероссийская политическая общественная организация «Российский социал-демократический союз молодёжи» (РСДСМ) была создана на I (учредительном) Съезде 10 декабря 2000 года в г. Москве по инициативе СДСМ СПб, образованного в Санкт-Петербурге на полгода раньше, и Российской объединённой социал-демократической партии (РОСДП). В работе съезда приняли участие около 200 делегатов из 65 регионов страны. Съезду предшествовала учредительная конференция, состоявшаяся 17 ноября.

В результате острой и продолжительной дискуссии РСДСМ решено учредить в качестве общественно-политической, а не общественной организации. Первым председателем РСДСМ избрана Наталья Платова, заместителем председателя — Дмитрий Прянчиков. В Правление на первом съезде РСДСМ было избрано 28 человек (включая Н. Платову и Д. Прянчикова).

3 мая 2001 года состоялась презентация РСДСМ в клубе «Мираж» в Москве, в которой приняли участие около 400 человек (членов РСДСМ и просто интересующихся социал-демократией, организацией и её деятельностью). В их число входил также Председатель РОСДП в 2000—2001 гг. М. С. Горбачёв.

В 2001 году организация принимала активное участие в объединении РОСДП и РПСД, завершившемся в конце года созданием Социал-демократической партии России (СДПР). В частности, в ноябре 2001 года был создан оргкомитет по объединению молодёжных организаций двух партий на базе РСДСМ.

Объединительные процессы среди социал-демократов 
В 2001 году члены РСДСМ активно участвовали в объединении РОСДП и Российской партии социальной демократии. Ряд активистов РСДСМ входил в объединительную комиссию.

20 октября 2007 года состоялся учредительный съезд общественного движения «Союз социал-демократов», в оргкомитете которого работал ряд членов РСДСМ. В Федеральный совет ССД вошло 11 членов РСДСМ. Также РСДСМ представлен в Исполнительном комитете и Контрольно-ревизионной комиссии.

Сложности в управлении 
За период 2004—2006 гг. РСДСМ теряет значительную часть членов и региональных организаций. При этом следует отметить почти полное бездействие руководства организации. Основная деятельность РСДСМ сосредотачивается в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Сахалине. Санкт-Петербургская региональная организация имеет собственную юридическую регистрацию (СДСМ СПб) и имеет возможность автономной работы. В Великом Новгороде стержнем РСДСМ становится некоммерческая организация «Народный университет Великого Новгорода». В Сахалинской области члены РСДСМ активно участвуют в выборах и представлены в городской думе г. Южно-Сахалинска.

Интересен тот факт, что РСДСМ пережил обе партии, у которых он в разное время был молодёжной организацией, став в результате самостоятельной политической силой.

Критика СДПР летом 2006 года 
В 2006 году Евгений Коновалов (на тот момент — один из лидеров РСДСМ и член Центрального правления СДПР, в декабре 2006 года избранный председателем РСДСМ) выступил с критикой руководства СДПР:

«СДПР — структура, призванная решить личные амбиции Кишенина. Руководство СДПР — люди, думающие о том, как можно больше денег выкачать из Кишенина. Основная тактика СДПР на политической арене России — никакая, если не считать разовые проплаченные акции, которые никак не связаны с заботой о реальных проблемах населения. Главная цель у СДПР — устроить политическую карьеру Кишенину и научиться зарабатывать для него деньги. СДПР для Кишенина — акционерное общество, где 100 % акций принадлежит ему».

Деятельность в период после II съезда

Съезд 2006 года 

II съезд РСДСМ состоялся 1—3 декабря 2006 года в Петергофе (Санкт-Петербург). Были внесены значительные поправки в Устав — так, организация стала общественной (из названия убрано слово «политическая»). Избран новый председатель (Евгений Коновалов) и новый состав центрального Правления, в которое вошли 15 человек, а также новый состав Контрольно-ревизионной комиссии (3 человека, председатель — Анатолий Канюков). Также избраны новый международный секретарь (Алексей Карпов), заместитель председателя по идеологии (Михаил Ильченко). Принято решение о проведении заседаний центрального Правления с использованием интернет-ресурса LiveJournal.com в режиме офлайн. Впоследствии по решению Правления пост заместителя председателя по региональному развитию достался Елене Фёдоровой.

РСДСМ между II и III съездами 
В 2007—2008 годах РСДСМ проводит в разных регионах России кинофестивали против расизма и ксенофобии «Открой глаза». В Санкт-Петербурге кинофестиваль в 2007 году посетили более 3 тысяч человек. В Москве проводились еженедельные кинопоказы.

В марте 2007 года в ходе Форума прогрессивной молодёжи Председатель РСДСМ отказался подписывать итоговую декларацию.

В июле 2007 года делегация РСДСМ принимает участие в ежегодном экспертно-политологическом форуме «Республика Форос».

С ноября 2007 года РСДСМ становится одним из организаторов крупных оппозиционных массовых мероприятий (Марши несогласных, объединённые демократические колонны на 1 мая и т. д.)

15—16 декабря 2007 года в Вологде состоялась международная конференция «Положение левых на постсоветском пространстве», организованная РСДСМ совместно с ИГСО и Левой партией Швеции.

По итогам 2007 года РСДСМ вошёл в сборник «Молодёжные политические организации. Программы и люди» (М.: 2007, Центр «Панорама»). Всего в сборник вошла краткая справочная информация по 27 молодёжным организациям.

В 2007 году в СМИ РСДСМ упоминался в несколько раз больше, чем за все предыдущие годы существования организации.

9 апреля 2008 г. РСДСМ инициировал депутатские запросы в региональные вузы и Министерство образования РФ по поводу несоответствия стоимости оплаты проживания в общежитиях при вузах Федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

9 августа 2008 г. РСДСМ и JUSOS Rheinland-Pfalz выступили с совместной резолюцией по вооружённому конфликту в Южной Осетии.

26—27 октября 2008 г. лидеры РСДСМ приняли участие в конференции IUSY в Цавкиси (Грузия). РСДСМ вёл на конференции блок вопросов, посвящённых российско-грузинским отношениям. Также по инициативе РСДСМ была составлена российско-грузинская декларация, осуждающая действия российских и грузинских вооружённых сил в Южной Осетии в августе 2008 года, которая была впоследствии подписана социал-демократами России и Грузии.

29 января 2009 г. подписано совместное заявление Jusos Рейнланд-Пфальц и РСДСМ по поводу убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

15—29 марта 2009 г. РСДСМ проводит в Санкт-Петербурге кампанию против ксенофобии «Ксенофобии. Net», в рамках которой прошёл кинофестиваль «Открой глаза!».

1 июля 2009 г. вышел первый выпуск аналитическо-юмористической передачи РСДСМ «Время не правды».

4-5 июля 2009 г. члены РСДСМ приняли участие во всероссийском форуме «Новые левые» в Подмосковье.

19—21 марта 2010 года во второй раз состоялась кампания против ксенофобии «Ксенофобии. Net». 31 марта — 4 апреля 2010 г. прошёл пятый Международный Кинофестиваль против расизма и ксенофобии «Открой глаза!».

22—23 мая 2010 г. РСДСМ совместно с Фондом Эберта провёл в Новосибирске конференцию «От истории к современности. Перестройка и модернизация в российской политике».

20-24 июля 2010 г. В Великом Новгороде и Санкт-Петербурге состоялась Германо-российская политическая мастерская «Импульс будущего — поколение после перестройки», организованная РСДСМ совместно с Фондом им. Ф.Эберта.

В настоящий момент РСДСМ занимается просветительской деятельностью, проводя семинары в разных регионах России. Также РСДСМ принимает активное участие в политической жизни страны.

Деятельность в период после III съезда

Съезд 2010 года 
III съезд РСДСМ состоялся 25 июля 2010 года в Санкт-Петербурге. На нём председателем был переизбран Евгений Коновалов. Также был избран новый состав Правления в составе 13 человек, Контрольно-ревизионная комиссия (3 человека) и Консультационный совет. К съезду направил приветственное письмо Михаил Горбачёв. Вице-президент Фонда Плеханова Михаил Кузнецов вручил РСДСМ медаль в честь 150-летия Г. В. Плеханова.

Также съезд взял курс на получение полного членства в IUSY.

РСДСМ после III съезда 
В 8 по 12 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге состоялся правозащитный кинофестиваль «32 мая». Кинопоказы прошли также в Москве, Новосибирске и Вологде (фильм Burma VJ).

26 декабря 2010 года РСДСМ провёл флешмоб против демонизации мигрантов в СМИ.

Весной РСДСМ имел проблемы с организацией очередного кинофестиваля «Открой глаза!» в Санкт-Петербурге. В марте кинофестиваль был сорван из-за действий прокуратуры и в итоге состоялся с 4 по 7 июня.

С 29 июня по 2 июля 2011 года кинофестиваль «Открой глаза!» был впервые проведён РСДСМ в Вологде.

С 26 июня по 3 июля 2011 года состоялась II Германо-российская политическая мастерская «Политика и меньшинства», организованная Фондом им. Ф.Эберта совместно с РСДСМ.

Особенно активно развивается международное направление. РСДСМ становится полноценным участником группы взаимодействия северных стран, а также группы черноморского сотрудничества в рамках YES (Youth European Socialists).

Идеология

Комиссия по идеологии 
Весной 2007 года создана комиссия по идеологии, которую возглавил секретарь РСДСМ по идеологии Михаил Ильченко. Комиссия ведёт работу над Программой РСДСМ, которая должна быть принята на очередном съезде в 2008 году.

В 2007—2008 году комиссия неоднократно собиралась, а члены комиссии участвовали в семинарах по развитию социал-демократической идеологии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве, Екатеринбурге и т. д. В том числе, в преддверии учредительного съезда ССД по инициативе РСДСМ в Москве была проведена конференция «Социал-демократия в современных условиях: проблемы и перспективы» при участии Вадима Межуева, Павла Кудюкина, Михаила Кузнецова и др.

Уставные цели РСДСМ 
Несмотря на то, что РСДСМ является общественной организацией, среди уставных целей значится «пропаганда и реализация идей политической, экономической и социальной демократии».

Среди уставных целей РСДСМ также значатся:
 участие в политической жизни общества посредством влияния на формирование политической воли граждан;
 участие в организации и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 защита прав и законных интересов членов Союза;
 создание и реализация программ социальной поддержки молодёжи, студентов и школьников;
 реализация программ профилактики и социальной реабилитации «трудной» молодёжи как основы борьбы с подростковой преступностью и наркоманией;
 консолидация разрозненных молодёжных организаций;
 содействие социальной и индивидуальной адаптации жителям Российской Федерации.

Основополагающие ценности РСДСМ:
 жизнь во всех её проявлениях;
 права человека;
 информационная открытость как необходимое условие способности общества понимать и регулировать процессы, происходящие в нём;
 гражданское общество;
 демократия;
 равенство;
 свобода совести;
 гуманизм;
 социальная защищённость;
 готовность бороться и отстаивать.

Идеологические основы 
По сути, РСДСМ является проводником такого течения в социал-демократии, как демократический социализм (демосоциализм). Из крупных российских организаций идеологически родственными являются партия «Яблоко» и общественная организация «Молодёжное Яблоко», идеологией которых является либеральный социализм (социал-либерализм).

Основной лозунг РСДСМ — «Свобода! Справедливость! Солидарность!» — является прямым переводом лозунга Социнтерна, содержащегося в «Стокгольмской декларации принципов» 1989 года.

Под свободой понимается возможность каждого человека на право жить, исходя из своих ценностей, убеждений, мировоззрения, не ограничивая при этом свободу других людей.

Под справедливостью понимается отсутствие всякой дискриминации личности, равенство прав и возможностей.

Под солидарностью понимается готовность поддерживать и защищать друг друга в борьбе с несправедливостью и ущемлениями прав.

В августе 2007 года в соответствии с решением Правления создана комиссия по идеологии с целью разработки нового программного заявления (манифеста) РСДСМ.

Символика

Логотип РСДСМ 
Логотип РСДСМ — красная роза в руке — классическая эмблема и символ социнтерна.

Во-первых, роза, символизирует мирный характер всех тех предложений, которые выдвигаются социал-демократами.

Во-вторых, роза выражает главный лозунг социал-демократии — «Свобода, справедливость, солидарность».

Флаг РСДСМ 
Флаг РСДСМ представляет собой белое полотнище, по центру которого расположен логотип РСДСМ и с надписью «Российский социал-демократический союз молодёжи» вокруг логотипа.

Международная деятельность 
РСДСМ является членом международных социалистических организаций ECOSY и IUSY.

В ECOSY РСДСМ был принят в марте 2003 года во время конгресса этой организации в Боммерсвике.

Обращение в Социнтерн 
В сентябре 2007 года председатель РСДСМ Евгений Коновалов выступил с открытым письмом в Социнтерн с просьбой не принимать в свои ряды «Справедливую Россию». В частности, он пишет:

«Поддержка со стороны Социалистического Интернационала партии „Справедливая Россия“, которая лишь использует бренд социал-демократии, нанесёт серьёзный удар по независимому социал-демократическому движению в стране и тем самым ослабит борьбу за демократию и справедливость в России.»

Совместная декларация по Южной Осетии с Jusos 
9 августа 2008 г. РСДСМ и «Jusos-Rheinland-Pfalz» выступили с совместной резолюцией по вооружённому конфликту в Южной Осетии:

Мы, молодые социалисты Германии (Jusos), в лице председателя регионального отделения Jusos Рейнланд-Пфальц Фабиана Леффлера и Российский Социал-Демократический Союз Молодёжи, в лице председателя организации Евгения Коновалова, выступаем за мирное разрешение любого рода конфликтов и осуждаем применение насилия по отношению к любой из вступивших в противостояние сторон, особенно в отношении мирного населения, гуманитарных и медицинских учреждений. Для скорейшего прекращения кровопролития считаем необходимым немедленное прекращение огня, возвращение грузинских войск на исходные позиции, вывод российских вооружённых сил, не имеющих мандата ООН и начало конструктивного диалога в целях нахождения мирного способа совместного проживания разных национальностей на территории Южной Осетии.

По данному инциденту должна быть создана независимая комиссия ООН с целью расследования ситуации и нахождения виновных в жертвах как среди мирного населения, так и среди миротворческих сил. Международное сообщество должно оказать гуманитарную и финансовую помощь пострадавшей стороне в целях восстановления жилых зданий и инфраструктуры.

Совместная декларация с Молодыми социалистами Грузии 
В октябре 2008 года РСДСМ и Молодые социалисты Грузии подписали совместную декларацию по развитию отношений между Россией и Грузией:

Мы осуждаем применение насилия со стороны российских и грузинских властей в югоосетинском конфликте. Подобные действия обеих стран абсолютно не допустимы и идут вразрез с общечеловеческими ценностями. Мы считаем данный конфликт не конфликтом между народами, а конфликтом между недемократическими правительствами наших стран. Мы убеждены, что военные действия между демократическими государствами невозможны.

Совместная декларация с Jusos по поводу убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 
11 февраля 2009 года РСДСМ и «Jusos-Rheinland-Pfalz» выступили с совместной резолюцией по поводу убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой:

«Те, кто сегодня критикует власть в России, постоянно подвергаются разным опасностям. Кремль показывает, что он не умеет или не хочет защищать общественно-гражданскую активность в своей стране, особенно, если речь идёт о критике проводимой властью политики», — заявляет Фабиан Леффлер, председатель Юзос Рейнланд-Пфальц.

«Особую опасность представляет рост национализма в России, который происходит при молчаливой, а зачастую и открытой поддержке властей. Не секрет, что Маркелов был убеждённым противником национализма и его убийство было выгодно в первую очередь представителям националистических организаций. Наша власть тратит большие усилия, чтобы свести на нет любую оппозиционную деятельность и при этом позволяет националистам совершать дерзкие убийства днём в центре города», — добавляет Евгений Коновалов, председатель Российского Социал-Демократического Союза Молодёжи.

РСДСМ в регионах 

По состоянию на 1 июля 2001 года у РСДСМ было 56 региональных организаций и более 1500 членов. В связи с проблемами развития организации в период 2004—2006 многие региональные отделения либо перестали существовать, либо не функционировали, видя себя при этом в составе РСДСМ. В данный момент идёт активный процесс возрождения региональных отделений РСДСМ.

Санкт-Петербург 

Санкт-петербуржское отделение РСДСМ имеет собственную юридическую регистрацию и называется «Социал-демократический союз молодёжи Санкт-Петербурга» (СДСМ СПб). СДСМ СПб создан в 2000 году, на полгода раньше собственно РСДСМ.

С 2006 года в последней декаде марта в Санкт-Петербурге РСДСМ проводит кинофестиваль против ксенофобии и расизма «Открой глаза!». Первый фестиваль проходил в здании Центра немецко-русского обмена. В 2007 году фестиваль прошёл в Доме кино, где за пять дней его посетило более 3 тысяч человек.

СДСМ СПб входит в координационный совет «Марша несогласных» в Санкт-Петербурге, но организация отказалась от предложения войти в состав «Другой России».

Председатель СДСМ СПб в 2003—2007 Алексей Карпов на II съезде РСДСМ избран заместителем Председателя РСДСМ по международным делам (международным секретарём). Член СДСМ СПб на этом же съезде избран Председателем РСДСМ.

Ранее СДСМ СПб являлся также субъектом (организацией-членом) Федерации социалистической молодёжи.

В августе 2007 года представители РСДСМ стали членами социал-демократической фракции в партии «Яблоко».

В марте 2009 года при активном участии РСДСМ в Санкт-Петербурге прошёл двухнедельный марафон Ксенофобии.NET, в рамках которого в очередной раз состоялся кинофестиваль «Открой глаза!». Акция Ксенофобии.NET была повторена в 2010 году, став международной.

24 апреля 2010 г. на XI Отчетно-перевыборной конференции РСДСМ СПб председателем правления была выбрана Лидия Белькевич.

21 апреля 2013 г. председателем регионального отделения был избран Беляев Александр, сменивший Анатолия Канюкова.

18 апреля 2015 г. председателем был избран Сергей Трошин.

Великий Новгород 
Молодёжный социал-демократический актив в Великом Новгороде зачастую состоит не только из членов РСДСМ бывшего партийного актива (СДПР), но и из членов других общественных организаций. Поэтому большая часть его общественной деятельности ведётся не под флагом социал-демократов.

Кроме «зелёных», партнёрами НРО РСДСМ являются клуб «Экология», организации «Здоровый Образ Жизни», «Народный университет Великого Новгорода», «Женский Парламент», профсоюзы, общественные организации инвалидов. РСДСМ представлен в Городском совете молодёжи и входит в состав его Президиума.

Силами клуба «Экология» (в нём состоят некоторые члены РСДСМ) в течение нескольких лет проводится акция «Чистый Берег». Начиная с лета 2007 года клуб «Экология» и скауты ведут проект «Бобры» за порядок на озере Мячино.

7 декабря 2007 года РСДСМ совместно с комитетом по делам молодёжи, физической культуре и спорту Новгородской области и ОГУ «Дом Молодёжи» провёл акцию против ксенофобии, неонацизма и расизма «Открой глаза».

Весной 2008 года новгородское отделение провело серию семинаров под общим названием «Школа демократии».

Москва 
В 2001 году Московское отделение активно участвовало в различных массовых акциях. Так, в январе совместно с Молодёжным «Яблоком» проведена акция «Поединок силы и правды» в защиту НТВ, а в феврале — митинг у французского посольства «Мы пока не сжигаем французский флаг», на котором члены Российского социал-демократического союза молодёжи потребовали вернуть на родину российского ребёнка Машу Захарову.

В марте 2001 года РСДСМ принял участие в круглом столе по обсуждению Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2001—2005 гг.", прошедшем в стенах Государственной Думы РФ.

Члены Московского отделения Наталья Платова и Дмитрий Прянчиков в 2000—2006 гг. были соответственно Председателем и заместителем Председателя РСДСМ. После 2004 года, когда Наталья Платова фактически покинула организацию, руководителем РСДСМ де-факто был Дмитрий Прянчиков.

С 2004 по 2006 московское отделение РСДСМ деятельность практически не вело. Возрождение отделения началось с конца 2006 года, после декабрьского съезда РСДСМ.

С 11 ноября 2007 года РСДСМ организует еженедельные кинопоказы.

Вологда 
В Вологде деятельность регионального отделения РСДСМ долгое время заключалась в участии в конференциях и массовых мероприятиях, в большинстве своём при участии СДПР. Наиболее яркими моментами в этом плане является участие в Параде молодёжи (апрель 2004), когда представители РСДСМ шли во главе колонны. Члены РСДСМ принимали участие во всех проектах по созданию и работе молодёжных парламентских структур в г. Вологде (Областной координационный совет молодёжных и детских общественных объединений (2000—2002); Межрегиональная ассоциация молодёжных организаций (апрель 2003 года), попытка создания Областной молодёжной палаты (апрель-сентябрь 2004 года), Молодёжная палата города Вологды (март 2006 года). С марта 2007 года представители РСДСМ официально являются членами Молодёжной палаты города Вологды. В июне 2007 года при непосредственном участии РСДСМ был организован и проведён Марш свободной молодёжи.

В Молодёжной палате города Вологды один из представителей РСДСМ долгое время являлся членом Совета, а также в течение полутора лет — руководителем комитета по культуре, образованию и науке.

15-16 декабря 2007 года в Вологде состоялась международная конференция «Положение левых на постсоветском пространстве». Основными организаторами выступили Институт глобализации и социальных движений и Левая партия Швеции. Соорганизатором выступил Российский социал-демократический союз молодёжи.

5 мая 2008 года РСДСМ принял участие в митинге «Молодёжной политике быть!» против сложившейся в городской молодёжной политике ситуации. Председатель ВРО РСДСМ выступил спикером митинга.

Калининград 
Калининградское отделение занимается просветительской деятельностью, а также проведением семинаров по вопросам экологии.

Екатеринбург 
Отделение в Екатеринбурге сосредоточилось на научной деятельности (политология). В 2007 году усилиями РСДСМ совместно с РАН была организована научно-практическая конференция «Левые в политическом пространстве современности» с участием ведущих российских экспертов. В рамках конференции состоялся круглый стол, целиком посвящённый проблемам социал-демократии, в котором, помимо исследователей, участвовали представители основных политических сил региона. По итогам конференции выпущен сборник, представляющий основной срез проблем современной российской социал-демократии.

Кроме того, в журнале «Без темы» (издание Уральского государственного университета) осуществляется регулярная публикация очерков и исследований, посвящённых идеологии социал-демократии.

Председатель екатеринбургского отделения Михаил Ильченко в 2006—2010 годах был заместителем председателя РСДСМ по идеологии.

Ликвидация юридического лица 
21 декабря 2009 года в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации Российского социал-демократического союза (РДСМ) под председательством Натальи Платоновой. Однако согласно официальному сайту, организация продолжила свою деятельность без юридического лица. В 2017 году на сайте rsdsm.ru была опубликована последняя запись и вскоре сайт прекратил работу.

Поддержка белорусским социал-демократам 
В августе 2011 года РСДСМ оказался единственной организацией, которая выступила в поддержку БСДП(Г), когда её съезд отказался признать Минюст РБ.

«Учитывая состояние дел со свободой объединения и правами человека в этой стране, мы полагаем, что это ещё один сигнал для белорусов и международного сообщества, который говорит о намерении белорусских властей полностью монополизировать политическое пространство, не оставляя возможности для законного функционирования партий и объединений, не разделяющих точки зрения Александра Лукашенко по какому бы то ни было вопросу. Мы считаем, что это решение политически мотивировано.».

C 2013 года ежегодно проводятся встречи-обмены между представителями молодёжных социал-демократических организаций Германии, Грузии, Финляндии и РСДСМ

Особенно активно развивалось сотрудничество между РСДСМ-Санкт-Петербург и молодыми социал-демократами из г. Турку (Финляндия).

В 2013 года состоялся дружественный визит к израильской молодёжной организации HaNoar HaOved VeHaLomed, в рамках которого были достигнуты договорённости о продолжении сотрудничества и обмене опыта в разрешении конфликтных ситуаций.

IV съезд РСДСМ (2016) 
23 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся IV съезд РСДСМ, на котором было избрано новое правление РСДСМ, председателем избран Александр Беляев.

Во время подготовки к 1 майскому шествию в Санкт-Петербурге инициаторам шествия блока демократических левых, в который входит РСДСМ, было отказано в проведении шествия.

Позже организаторы профсоюзной колонны постоянно меняли свои решения и, в конце концов, запретили ЛГБТ-символику на шествии и даже пригрозили устами одного из руководителей не пустить участников блока на демонстрацию, если будут озвучены лозунги против дискриминации. На таких условиях часть блока (РСДСМ, РСД, Феминистки) отказалась идти в составе колонны и провела собственные несанкционированные мероприятия.

Одно из них, народный сход с пением социалистических песен, завершилось задержанием ряда активистов организаций.

26 марта 2017 года члены РСДСМ приняли участие в акциях протеста против коррупции в высших эшелонах российской власти. Так в Костроме организатором акции, которая стала самой большой оппозиционной акцией в городе за последние несколько лет, выступил заместитель председателя РСДСМ Александр Субботин. 12 июня 2017 года РСДСМ вновь поддержал антикоррупционные протесты.

V съезд РСДСМ (2022) 
17 сентября 2022 года в смешанном очно-дистанционном формате прошел новый съезд РСДСМ. Были приняты новые члены движения, избраны новое правление и новый председатель. Данный съезд отличался приходом участников нового поколения. Так, председателем движения был избран 22-летний политолог, блогер и поэт Иван Левченко из Санкт-Петербурга, известный также по своей деятельности в качестве члена Молодежного парламента Санкт-Петербурга и активиста партии "Яблоко". 
В новое Правление вошли: Иван Левченко, Матвей Иванов, Дмитрий Кириллов, Гагик Григорян, Евгений Иванов. 
В качестве приоритетных направлений деятельности РСДСМ избрало правозащитную и просветительскую работу. В частности, был сделан акцент на налаживании связей с социал-демократическими организациями и движениями за рубежом.

Руководство 
 Платова Наталья Михайловна (2001—2006)
 Коновалов, Евгений Васильевич (2006—2016)
 Беляев Александр Юрьевич (2016—2022)
 Иван Левченко с 2022 года

Примечания

Ссылки 
 архив официального сайта rsdsm.ru
 Сайт СДСМ СПб 2015
 
 Неофициальный сайт СДСМ СПб
 Старый сайт СДСМ СПб
 Старый сайт РСДСМ
 Интервью с Е. Коноваловым в эстонской русскоязычной молодёжной газете
 Сайт Молодёжного Социнтерна (IUSY)
 Стокгольмская декларация принципов
 Официальный сайт оргкомитета по созданию общероссийского социал-демократического движения
 Статья «Горбачёв на распутье»
 Статья «Последний генсек снова строит партию»
 «Марш несогласных»: организаторы и провокаторы. Член политсовета «Яблока» Борис Вишневский и председатель Российского социал-демократического союза молодёжи Евгений Коновалов передают из Санкт-Петербурга
 «Тамбовские» в «Петербургскую оппозицию» не входят. Евгений КОНОВАЛОВ, председатель Российского социал-демократического союза молодёжи — специально для «Избранное. Ру»
 Молодые питерские социал-демократы строят свою организацию по принципам успешной западной корпорации

РСДСМ
Российские общества
Социализм
Участники «Марша несогласных»
Молодёжные политические организации России
IUSY